9. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 14 - 20 września 1998 roku w Mont-Sainte-Anne w Kanadzie. Rozegrano dziewięć konkurencji: cross-country, cross-country juniorów, downhill i downhill juniorów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz cross-country mężczyzn U-23.

Wyniki

Tabela medalowa 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
1998 w kolarstwie
1998 w Kanadzie
Kolarstwo w Kanadzie
Sport w prowincji Quebec